E33 oder E 33 steht für:
 BBÖ 1029, Bezeichnung der Deutschen Reichsbahn für die österreichische Elektrolokomotive 
 Europastraße 33, eine Fernstraße von Parma nach La Spezia in Italien
 HMS E33, ein britisches U-Boot
 eine Gewindeform für Leuchtmittel, siehe Lampensockel

E33